Новое Мисто:

 Новое Мисто — село в Тывровском районе Винницкой области Украины.
 Новое Мисто — село в Старосамборском районе Львовской области Украины.
 Новое Мисто — село в Монастырищенском районе Черкасской области Украины.